

Боровлянка — село, Бородуліхинський район, Абайська область

Боровлянка — село, Білозерський район, Курганська область
 Боровлянка — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Боровлянка — село, Зоринський район, Алтайський край
 Боровлянка — присілок, Казанський район, Тюменська область
 Боровлянка — село, Притобольний район, Курганська область
 Боровлянка — село, Ребріхинський район, Алтайський край
 Боровлянка — селище, Третьяковський район, Алтайський край
 Боровлянка — село, Троїцький район, Алтайський край
 Боровлянка — село, Чаришський район, Алтайський край

Див. також 
 Верх-Боровлянка